Црква Светог Василија Острошког може да буде:

Босна и Херцеговина
 Храм Светог Василија Острошког у Автовцу
 Црква Светог Василија Острошког у Благају
 Манастир Светог Василија Острошког
 Храм Светог Василија Острошког и Светог Петра Дабробосанског у Велечеву
 Црква Светог Василија Острошког у Мишљену
 Црква Светог Василија Острошког у Источном Сарајеву

Србија
 Црква Светог Василија Острошког у Београду
 Црква Светог Василија Острошког у Беочину
 Црква Светог Василија Острошког у Новим Бановцима
 Црква Светог Василија Острошког на Новом Београду
 Црква Светог Василија Острошког у Прељини
 Црква Светог Василија Острошког у Шапцу
 Саборна црква Светог Василија Острошког у Пријепољу

 Црна Гора
 Саборна црква Светог Василија Острошког у Никшићу
 Црква Светог Василија Острошког у Мојковцу
 Црква Светог Василија Острошког у Горњем Заостру
 Црква Светог Василија Острошког Чудотворца у Гусињу